Dit is een overzicht van de beste rijders, snelste tijden, (inter)nationale baanrecords en nationale records op de 500 meter mannen.

Snelste mannen 500 meter

Snelste mannen 500 meter laaglandbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste mannen 500 meter buitenbaan

Snelste mannen 500 meter laagland-buitenbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste tijden 500 meter

Snelste tijden 500 meter laaglandbaan 

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste tijden 500 meter buitenbaan

Snelste tijden 500 meter laagland-buitenbaan

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Baanrecords

Snelste ijsbanen ter wereld

Snelste ijsbanen van Nederland

Nationale records

Zie ook 
 Lijst van schaatsrecords 500 meter mannen

500 meter schaatsen
Schaatslijsten